Colorado State Highway 317
 Connecticut Route 317
 Georgia State Route 317
 Louisiana Highway 317
 Maryland Route 317
 Minnesota State Highway 317
 Nevada State Route 317
 New Mexico State Road 317
 New York State Route 317
 Ohio State Route 317
 Pennsylvania Route 317
 Tennessee State Route 317
 Texas State Highway 317
 Texas State Highway Spur 317
 Farm to Market Road 317
 Utah State Route 317
 Wyoming Highway 317